Collins Mill ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Collins Mill (Florida)
 Collins Mill (Tennessee)